Сен-Жиро́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Сен-Жирон.

Код INSEE кантона — 0915. Всего в кантон Сен-Жирон входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сен-Жирон.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 10 282 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Жирон на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж